Политика:

 Политика — деятельность органов государственной власти и государственного управления, а также вопросы и события общественной жизни, связанные с функционированием государства.
 Политика — в управлении, система принципов для принятия решений и достижения оптимальных результатов.
 Политика — аристотелевский трактат, о государстве, содержащий начала социальной и политической философии, политологии, а также теории управления.

Название 
 «Политика» — теоретический и политический журнал ЦК КП Эстонии.
 «Политика» — сербская (ранее югославская) ежедневная газета.

Примечания

См. также 
 Политик
 Politics